

Geografia

Etiopia 
Aringo – antica città etiope

Germania 
Aringo – gau medievale sassone

Italia 
Aringo – frazione di Fiamignano, in provincia di Rieti
Aringo – frazione di Montereale, in provincia dell'Aquila

Spagna 
Aringo – villaggio disabitato nel comune di Sigüés, in provincia di Saragozza

Altro 
Aringo (o Arengo) – tipologia di assemblea medievale